Overstroming van de Gele Rivier (1887)
 Overstroming van de Gele Rivier (1938)

Zie ook 

 Gele Rivier